In 2006 werd het 87ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd georganiseerd door de Federação Norte-rio-grandense de Futebol en werd gespeeld van 28 januari tot 9 april. Baraúnas werd kampioen. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat de club uit de hoofdstad Natal niet bij de eerste twee eindigde.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Braziliaans competitievoetbal 2006